Урульга́ — название нескольких географических объектов на территории Забайкальского края:

 Урульга — река в Карымском районе.
 Урульга — село в Карымском районе.
 Урульга — станция Забайкальской железной дороги.
 Урульга — река в Нерчинском районе.
 Урульга — прежнее название села Волочаевка в Нерчинском районе.